George Aitken peut faire référence à :
 George Aitken (1836-1909), homme politique canadien ;
 George "Billy" Aitken (1885-?), entraîneur de football écossais ;
  (1892-1984), personnage politique américain ;
 George Aitken (1898-1952), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 George Aitken (1925-2003), footballeur écossais ;
 George B. Aitken (1928-2006), footballeur écossais.